По ту сторону двери

 По ту сторону двери — фильм-драма итальянского режиссёра Лилианы Кавани (1982 год).
 По ту сторону двери — британско-индийский фильм ужасов, режиссёра Йоханнеса Робертса (2016 год).